Евангелион может означать:

  — «благая весть», Евангелие (совр: Eυαγγέλιο).

 «Евангелион» — аниме-сериал 1995 года.
 «Neon Genesis Evangelion» — одноимённая манга Ёсиюки Садамото.
 «Neon Genesis Evangelion» — игровой фильм по мотивам сериала, анонсированный в 2003 году.
 Евангелион — биоробот-меха из аниме и манги «Евангелион».

 Evangelion — студийный альбом группы Behemoth, выпущенный в 2009 году.